Serpentone, strumento musicale.
Serpentone, piatto tipico dell'Umbria.
Serpentone o più correttamente Corviale, quartiere di Roma.

Altri progetti